Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das des Damentennis-Turnier J&S Cup 2004. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Teilnehmer im Doppel an der Qualifikation teil, die von 24. bis 26. April 2004 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2004
Tennisturnier in Warschau